Советское правительство — обобщённое название правительства в государствах и странах с советской формой государственного устройства (Советская республика), а также в государствах и странах «народной демократии».

Россия и Союз ССР 

Советские правительства союзного уровня

Советские правительства в союзных республиках Союза ССР

Другие страны

См. также 
 Правительство СССР
 Советская республика

Примечания 

Правительство